US Open 2022 var en tennisturnering, der blev spillet (mest) udendørs på hardcourt-baner i perioden 29. august - 11. september 2022 i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Det var den 142. udgave af mesterskabet og den fjerde og sidste grand slam-turnering i 2022. Kvalifikationen i singlerækkerne spilledes samme sted den 23. - 26. august 2022.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Carlos Alcaraz, som i finalen besejrede Casper Ruud med 6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3, og som dermed vandt sin første grand slam-titel. 19-årige Alcaraz blev samtidig den yngste vinder af en grand slam-titel i herresingle siden Rafael Nadal ved French Open 2005 og den yngste US Open-mester i herresingle siden Pete Sampras i 1990. Resultaterne medførte endvidere, at Alcaraz overtog førstepladsen på ATP's verdensrangliste som den yngste spiller, siden ranglisten blev introduceret i 1973. Finalen var i øvrigt reelt et opgør om at blive nr. 1 på ranglisten, idet det allerede inden kampen stod klart, at vinderen ville avancere til ranglistens førsteplads, og som følge af nederlaget måtte Ruud tage til takke med en placering som nr. 2, hvilket dog også var personlig rekord for ham.

Damesingletitlen gik til Iga Świątek, som i finalen vandt over Ons Jabeur med 6-2, 7-6(5). Świątek vandt dermed sin første titel ved US Open, og det var hendes tredje grand slam-titel i damesingle i alt efter hendes tidligere triumfer ved French Open i 2020 og 2022. Hun blev samtidig den første polske vinder af US Open-mesterskabet i damesingle, og eftersom hun tidligere på sæsonen også havde vundet French Open, blev hun den første spiller, der vandt to grand slam-titler i damesingle på et kalenderår, siden Angelique Kerber vandt Australian Open og US Open i 2016. Jabeur var i sin anden grand slam-finale efter at hun tidligere på året havde tabt Wimbledon-finalen til Jelena Rybakina, og hun var den første afrikanske og den første arabiske kvinde i US Open-finalen i single.

Den tidligere seksdobbelte vinder af US Open-mesterskabet i damesingle, Serena Williams, spillede sin sidste professionelle turnering, og hun præsterede bl.a. en sejr i anden runde over andenseedede Anett Kontaveit, hvilket gjorde den 40-årige amerikaner til den ældste vinder over en top 3-spiller på WTA Tour, inden hun i tredje runde blev slået ud af Ajla Tomljanović. Williams var også med i damedoubleturneringen med sin søster, Venus Williams, som makker. Parret tabte i første runde til Lucie Hradecká og Linda Nosková.

I Herredoubleturneringen sejrede Rajeev Ram og Joe Salisbury, som dermed blev det første par, der vandt US Open-mesterskabet i herredouble to år i træk, siden Todd Woodbridge og Mark Woodforde vandt titlen i 1995 og 1996. I finalen vandt Ram og Salisbury med 7-6(4), 7-5 over Wesley Koolhof og Neal Skupski, og den amerikansk-britiske duo vandt deres tredje grand slam-titel som makkere. Det var også deres tredje titel i 2022, idet de tidligere på sæsonen havde vundet ATP Tour Masters 1000-turneringerne i Monte-Carlo og Cincinnati. Det var i øvrigt første gang siden 2005, at herredouble-finalen ved US Open var et opgør mellem de to topseedede par.

Damedoublemesterskabet blev vundet af Barbora Krejčíková og Kateřina Siniaková, som i finalen besejrede Catherine McNally og Taylor Townsend med 3-6, 7-5, 6-1, og som dermed vandt US Open-mesterskabet i damedouble for første gang, og triufen var deres sjette grand slam-titel i damedouble. Det tjekkiske par vandt deres tredje grand slam-titel i damedouble i 2022, hvor de kun var gået glip af French Open-turneringen, hvor Krejčíkovás måtte trække sig på grund af en positiv COVID-19-test, og de endte dermed sæsonen som ubesejrede på grand slam-niveau. Krejčíková og Siniaková fuldbragte dermed en karriere-grand slam i damedouble, og de blev den femte og sjette spiller i tennissportens åbne æra, der vandt en karriere-golden slam i damedouble, og de blev endvidere det første makkerpar og den blot tredje og fjerde spiller i tennishistorien, der havde vundet alle de seks store titler i damedouble, dvs. de fire grand slam-titler, WTA Finals og OL-guld i løbet af deres karriere, den såkaldte "karriere-super slam".

Mixed double-mesterskabet blev vundet af Storm Sanders og John Peers, som i finalen besejrede Kirsten Flipkens og Édouard Roger-Vasselin med 4-6, 6-4, [10-7], og som dermed blev de første australske vindere af US Open-mesterskabet i mixed double, siden Rennae Stubbs og Todd Woodbridge vandt titlen i 2001. Alle fire finalister var i deres første grand slam-finale i mixed double, og Sanders og Peers vandt følgelig deres første grand slam-titel i mixed double i deres første turnering som makkere. For Sanders og Flipkens var det endvidere deres første grand slam-finale i det hele taget, og følgelig var sejren Sanders' første grand slam-titel på tværs af rækkerne. John Peers vandt sin anden grand slam-titel i alt, da han tidligere også havde vundet en herredoubletitel med Henri Kontinen som makker.

Dette var den første udgave af US Open efter at de fire grand slam-turneringer havde indført et fælles kampformat med en tiebreak til 10 point ved stillingen 6-6 i femte sæt, hvilket ændrede det tidligere kampformat ved US Open, hvor der siden 1975 var blevet spillet et tiebreak til 7 point i afgørende sæt i herresingle, damesingle, herredouble og damedouble. Pedro Cachín og Aljaž Bedene blev de første spillere til at afprøve det nye format, da Cachín vandt deres møde i første runde i herresingleturneringen med 6–4, 6–3, 5–7, 1–6, 7–6(10-6).

US Open 2022 satte flere nye tilskuerrekorder. I løbet af hovedturneringens to uger havde USTA Billie Jean King National Tennis Center besøg af 776.120 fans, hvilket slog den tidligere rekord fra US Open 2019 på 737.872. Hvis man medregnede tilskuerne til den forudgående kvalifikationsturnering og "US Open Fank Week" nåede det samlede tilskuertal op på 888.044, hvilket også overgik rekorden for alle tre uger på 853.227, som ligeledes stammede fra US Open 2019. Og for første gang i Arthur Ashe Stadiums 25-årige historie var samtlige sessioner udsolgt på anlæggets største arena med 23.859 tilskuerpladser.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for US Open 2022 androg $ 60.102.000, hvilket var en stigning på 4,6 % i forhold til året før. Den samlede præmiesum i mesterskabsrækkerne androg $ 56.498.100, og præmierne var fordelt som vist nedenfor.

Pengepræmierne i rækkerne for kørestolstennis androg $ 1.032.000. Derudover var der afsat $ 2.571.900 til per diem-udbetalinger.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i seniorrækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis for juniorer fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

 
WTA Tour 2022
ATP Tour 2022